

Горни Огай — колишнє село, сучасна частина міста Врабле округу Нове Замки, Нітранський край.
 Дольни Огай — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.